Duride, ceramografo attico del V secolo a.C.
Duride, tiranno di Samo